Rune Gustafsson (Suecia, 1 de diciembre de 1919-25 de junio de 2001) fue un atleta sueco especializado en la prueba de 800 m, en la que consiguió ser campeón europeo en 1946.

Carrera deportiva

En el Campeonato Europeo de Atletismo de 1946 ganó la medalla de oro en los 800 metros, llegando a meta en un tiempo de 1:51.0 segundos, por delante del danés Niels Holst-Sørensen y del francés Marcel Hansenne (bronce con 1:51.2 segundos).

Referencias

Enlaces externos 
 

Atletas de Suecia